Марк Клавдій Марцелл () — традиційне чоловіче ім'я в плебейській гілці давньоримського роду Клавдіїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Марк Клавдій Марцелл (270 до н. е. — 208 до н. е.) — військовий та політичний діяч Римської республіки, консул 222 року до н. е.
 Марк Клавдій Марцелл (370 до н. е. — 321/320 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, консул 331 року до н. е.
 Марк Клавдій Марцелл (94 до н. е. — 45 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, консул 51 року до н. е.
 Марк Клавдій Марцелл (236 до н. е. — 177 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 196 року до н. е.
 Марк Клавдій Марцелл (208 до н. е. — 148 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 166 року до н. е.
 Марк Клавдій Марцелл (близько 330 до н. е. — після 287 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, консул 287 року до н. е.
 Марк Клавдій Марцелл (225 до н. е. — 169 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 183 року до н. е.
 Марк Клавдій Марцелл (близько 150 до н. е. — після 73 до н. е.) — політичний, військовий діяч, легат.
 Марк Клавдій Марцелл (42 до н. е. — 23 рік до н. е.) — державний та військовий діяч ранньої Римської імперії, понтифік.
 Марк Клавдій Марцелл (близько 128 до н. е. — після 70 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, претор.
 Марк Клавдій Марцелл Езернін (близько 106 до н. е. — після 70 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Марк Клавдій Марцелл Езернін (близько 12 до н. е. — після 23) — державний діяч Римської імперії, претор.
 Марк Клавдій Марцелл Езернін (близько 40 до н. е. — після 12 до н. е.) — член жрецької колегії за часи Римської імперії.
 Марк Клавдій Марцелл Езернін (79 до н. е. — після 22 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 22 року до н. е.